Takase (rivier), een Japanse rivier in de prefectuur Fukushima
 Takase (rivier in Aomori), een Japanse rivier in de prefectuur Aomori
 Takase (kanaal), een kanaal in de Japanse stad Kioto
 Takase (gemeente), een plaats en gemeente in Japan